Vadölő James Fenimore Cooper 1841-ben megjelent regénye
 A Szarvasölő The Deerslayer (1957) Lex Barker és Rita Moreno főszereplésével
 Vadölő (Chingachgook, die große Schlange) NDK-kalandfilm, a főszerepben Gojko Mitić (1967)

Jegyzetek